Открытый чемпионат Уэльса по снукеру 1999 (, также известен как Regal Welsh Оpen 1999 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 25 по 31 января 1999 года в Кардиффе (Уэльс). Победителем турнира стал Марк Уильямс, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 9:8.

Призовой фонд 

 Победитель: £ 60 000
 Финалист: £ 32 000
 Полуфиналисты: £ 16 000
 Четвертьфиналисты: £ 9 100
 1/8 финала: £ 4 600
 1/16 финала: £ 2 600
 1/32 финала: £ 2 225
 Максимальный брейк в основной стадии турнира: £ 25 000
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 5 000
 Высший брейк в квалификации: £ 1 100
 Общий призовой фонд: £ 370 000

Высший брейк 

 147 — Ронни О'Салливан (четвертьфинал)

Результаты

Финал

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Уэльса по снукеру
1999 год в снукере
1999 год в Уэльсе
Спортивные соревнования в Кардиффе
Спорт в Великобритании в 1999 году
Январь 1999 года